Иван Андреевич Францбеков (Франзбеков) (до перехода в православие Юрген (Георг) Фаренсбах, приблизительные даты жизни 1600—1660) — российский государственный деятель, дворянин московский.

Биография 
Из ливонских немцев. В 1613 году в Россию приехал его старший брат Алфер (Дмитрий), а в 1628 году — сам Георг. В следующем году принял крещение по православному обряду с именем Иван (крёстный отец — дьяк Иван Болотников).

Воевода в Берёзове (1639—1643), Алатыре (1644), Уфе (1653—1655).

Составитель переписных книг Лихвинского и Мещовского уездов (1646), Козьмодемьянского, Свияжского, Цивильского и Чебоксарского уездов (1647—1651), Ядринского уезда (1652).

В 1656 г. возглавлял посольство в Бранденбург с просьбой о посредничестве в переговорах между Россией и Швецией.

Некий Иван Францбеков в 1629—1630 гг. был воеводой в Тотьме. Возможно, это представитель другой ветви рода Фаренсбахов, переселившейся в Россию в конце правления Ивана Грозного.

Примечания

Литература 
 В. А. Кадик: Писцовые материалы Ростовского уезда XVII. 2012, S. 339—340
 Tonja Krombach und Heiko Stern: KulturLandschaft Ost- und Westpreußen. Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Potsdam 2005, S. 49, ISBN 9783936168198
 http://enc.cap.ru/?t=prsn&lnk=4777
 Памяти Лукичева: сб. ст. по истории и источниковедению / Российский гос. архив древних актов; [ред-сост. Ю. М. Эскин]. — Москва : Древлехранилище, 2006 (Тула : ИПП Гриф и К). — 815 с., [1] л. портр. : ил.; 21 см; ISBN 5-93646-104-1
 https://www.dissercat.com/content/tsentralnye-i-mestnye-organy-upravleniya-zapadnoi-sibiryu-v-kontse-xvi-nachale-xviii-veka

Воеводы Уфы
Воеводы Берёзова
Воеводы Алатыря